Сергей Владимирович Лукья́нов (, село Нижнее, Екатеринославская губерния, Российская империя — 1 марта 1965, Москва, СССР) — советский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1952), лауреат двух Сталинских премий второй степени (1951, 1952).

Биография 
Сергей Лукьянов родился  в дворянской семье, не очень известной фамилии, но титул был получен ими "за кровь", за службу отечеству, как рассказывала его дочь. Он родился а в селе Нижнее Екатеринославской губернии (ныне Луганская область Украины).В шахтёрскую семью он был взят приёмными родителями из детдома, был 13(?) ребёнком. Учился в школе, затем окончил горнорудное училище и стал работать на шахте. Занимался в кружке театральной самодеятельности. В 1929 году после одного из спектаклей Лукьянову предложили попробовать себя на профессиональной сцене, и он был приглашён в Донбасский театр. В 1929 году поступил в студию при Харьковском театре имени Т. Г. Шевченко, где проучился два года.

Был актёром Харьковского Краснозаводского театра (1929—1931), МАДТ имени В. В. Маяковского (1955—1956), МХАТ (1956—1963), МАДТ имени Е. Б. Вахтангова (1942—1955; 1963—1965). В кино с 1944 года (к/к «Поединок»).

С. В. Лукьянов умер 1 марта 1965 года в Москве на 55-м году жизни от инфаркта во время выступления на собрании в Театре имени Е. Б. Вахтангова. Он выступил в присутствии Министра культуры СССР Е. А. Фурцевой против несправедливости в отношении директора-распорядителя Театра И. И. Спектора, мужа народной артистки СССР Ю.К. Борисовой. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 6).

Семья 
 первая жена — Надежда Захаровна Тышкевич (3 сентября 1911 — февраль 2000 год), балерина Киевского театра оперы и балета.
 дочь — Татьяна (род. 1 апреля 1939), актриса Театра на Таганке.
 внучка — Дарья Повереннова (род. 15 июня 1972), актриса.
 вторая жена — Клара Лучко (1925—2005), актриса, народная артистка СССР (1985).
 дочь — Оксана (род. 6 мая 1951), переводчица и журналистка.
 внук — Александр.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (5 ноября 1947)
 Народный артист РСФСР (26 апреля 1952)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли Гордея Гордеевича Ворона в фильме «Кубанские казаки» (1949)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за исполнение заглавной роли в спектакле «Егор Булычов и другие» М. Горького на сцене МХАТ
 орден Трудового Красного Знамени (6 марта 1950)
 Премия за лучшую мужскую роль («Серебряная пальмовая ветвь») 8-го Канского фестиваля (1955 год) в фильме Большая семья.

Фильмография 

  — Поединок, реж. В. Г. Легошин — следователь Ларцев
  — Мальчик с окраины, реж. В. Н. Журавлев — отец Андрея
  — Кубанские казаки, реж. И. А. Пырьев — Гордей Гордеевич Ворон, председатель колхоза
  — Донецкие шахтёры, реж. Л. Д. Луков — Алексей Кравцов, секретарь обкома партии
  — Незабываемый 1919 год, реж. М. Э. Чиаурели — генерал Родзянко
  — Возвращение Василия Бортникова реж. В. И. Пудовкин — Василий Кузьмич Бортников
  — Егор Булычов и другие (фильм-спектакль), реж. Ю. И. Солнцева, Б. Е. Захава — Егор Булычов
  — Вихри враждебные, реж. М. К. Калатозов — Никанор
  — Большая семья, реж. И. Е. Хейфиц —  Матвей Дорофеевич Журбин
  — Кочубей. Фильм был показан узкому кругу
  — Двенадцатая ночь, реж. Я. Б. Фрид — Антонио
  — Дело Румянцева, реж. И. Е. Хейфиц — полковник Сергей Иванович Афанасьев
  — К Чёрному морю, реж. А. П. Тутышкин — Бондаренко, механик
  — Олеко Дундич, реж. Л. Д. Луков — А. Г. Шкуро
  — Капитанская дочка, реж. В. П. Каплуновский — Емельян Пугачёв
  — Фома Гордеев, реж. М. С. Донской — Игнат Гордеев
  — Повесть пламенных лет, реж. Ю. И. Солнцева — школьный учитель Василий Маркович Рясный
  — Мелодии Дунаевского, реж. Э. И. Пырьев
  — Они шли на Восток (Italiani brava gente), реж. Джузеппе Де Сантис, Д. И. Васильев — командир партизанского отряда
  — Государственный преступник, реж. Н. В. Розанцев — Юрий Золотицкий (военный преступник, скрывающийся под именем Александр Емельянович Чернышёв)

Библиография 
 Дунина С. Сергей Лукьянов. — М., 1963.
 Актеры советского кино. Выпуск 12. — М., 1976.

Примечания 

Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Персоналии:Московский Художественный театр
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Заслуженные артисты РСФСР